Obhájcem titulu smíšené čtyřhry na pařížském French Open 2013 byl indický pár Sania Mirzaová a Mahesh Bhupathi, jehož členové ale nestartovali společně. Mirzaová vytvořila nejvýše nasazenou dvojici se švédskou světovou trojkou na deblovém žebříčku Robertem Lindstedtem, zatímco Bhupathiho spoluhráčkou se stala Australanka Casey Dellacquová, se kterou hrál z pozice turnajových sedmiček.

Vítězem smíšené čtyřhry se stal český pár Lucie Hradecká a František Čermák, který ve finále francouzského grandslamu 6. června porazil pátý nasazený francouzsko-kanadský pár Kristina Mladenovicová a Daniel Nestor, po setech 1–6, 6–4 a v závěrečném supertiebreaku 10–6.

Hradecká s Čermákem se tak stali čtvrtou výhradně českou dvojicí, která dosáhla na pohár Marcela Bernarda („Coupe Marcel Bernard“) pro šampióny v mixu. Před nimi turnajový triumf získali Věra Suková s Jiřím Javorským (1957), Renáta Tomanová s Pavlem Složilem (1978) a konečně sourozenci Helena a Cyril Sukovi (1991).

Do soutěže nastoupilo třicet dva párů. Vítězové si do žebříčků čtyřher nepřipsali žádné body a podělili se o částku 105 000 eur.

Nasazené páry 
  Sania Mirzaová /  Robert Lindstedt (1. kolo)
  Jelena Vesninová /  Max Mirnyj (1. kolo)
  Katarina Srebotniková /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Lisa Raymondová /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Kristina Mladenovicová /  Daniel Nestor (finále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Horia Tecău (2. kolo)
  Casey Dellacquová /  Mahesh Bhupathi (1. kolo)
  Liezel Huberová /  Marcelo Melo (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk smíšené čtyřhry na Rolandgarros.com

French Open 2013